Brame bezeichnet 
 einen Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Gartempe, siehe Brame (Fluss)

Personen:
 Arden Howell Brame (1934–2004), US-amerikanischer Zoologe
 Gloria Brame (* 1955), US-amerikanische Autorin und Sexualwissenschaftlerin

im NRHP gelistete Objekte:
 Brame House, in Montgomery, Alabama, ID-Nr. 80000728
 Brame-Bennett House, in Clinton, Louisiana, ID-Nr. 73000866
 Brame-Reed House, in Shelbyville, Tennessee, ID-Nr. 97001671

Siehe auch:
 Bram (Begriffsklärung)